Kalanga peut désigner :
le kalanga, une langue bantoue
les Kalangas, un peuple d'Afrique australe

Zé Kalanga, un footballeur angolais
Betty Kalanga, une basketteuse congolaise